Le tournoi de tennis du Canada est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1983, classée en catégorie VS Tour C4, se dispute à Toronto du 15 au .

Martina Navrátilová remporte le simple dames. En finale, elle bat Chris Evert, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Anne Hobbs et Andrea Jaeger.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Huit joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Canada
 Saison 1983 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1983
Canada
Sport au Canada en 1983
Tennis en août 1983